Бацање копља у женској конкуренцији, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 15. и 16. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012 није одбранила Барбора Шпотакова из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 31 такмичарка из 20 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 11. август 2016.)

Рекорди после завршеног такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки у бацању копља 2016. године пре почетка такмичења (11. августа 2016), имале су следеће пласман на светској ранг листи у скоку мотком.,

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница 

Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 63,00 метара. Норму су испуниле 8 такмичарки (КВ), а 4 пласирале су се на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 18. августа 2016. године у 21:10 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-бацање копља за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Бацање копља на Летњим олимпијским играма